Amerikai Egyesült Államok
Nemaha megye, megye Kansas államban
Nemaha megye, megye Nebraska államban